Rede Unno foi uma rede de supermercados do Rio de Janeiro.

História 
Foi lançada em 28 de junho de 2018, fruto da união dos mercados Bramil, Campeão, Costazul, Inter, Princesa, SuperPrix e Real de Itaipu. Através desta parceria foram reunidas 113 lojas localizadas no Estado do Rio e mais de 13 mil funcionários.

Antes de seu lançamento oficial cogitou-se a participação dos Supermercados Vianense na rede, o que não aconteceu por motivos ainda desconhecidos.
Ao completar 1 ano da Rede Unno, os Supermercados Costa Azul e Bramil, confirmaram a saída da Rede.
Dia 30 de Abril de 2020, a Rede Unno anunciou o encerramento das operações e as 4 redes, que ainda formavam a Rede Unno, seguiram caminhos separados.

Supermercados do Rio de Janeiro